Проспе́кт Ка́рпова — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проспект Карпова — проспект в посёлке Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга.

Украина 
 Проспект Карпова — проспект в Мариуполе.